Пара Франтишек Чермак / Лукаш Росол — победитель турнира.

Посев 

  Франко Феррейро /  Андре Са (Первый раунд)
  Кристофер Кас /  Александр Пейя (Финал)

<li>  Леош Фридль /  Филип Полашек (Первый раунд)
<li>  Михаэль Кольманн /  Игорь Зеленай (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Strabag Prague Open 2011